Visoko est un toponyme qui peut désigner :
Visoko, une ville du centre de la Bosnie-Herzégovine ;
Visoko, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Varaždin.

Visoko peut aussi désigner :
Visoko, un chant polyphonique du sud-ouest de la Bulgarie.